

Codici 
 J6 – codice vettore IATA di Avcom

Matematica 
 J6 – rotunda pentagonale, uno dei solidi di Johnson